een Italiaanse schildersfamilie, bestaande uit: 
 Jacopo Bellini 
 Gentile Bellini  
 Giovanni Bellini
 Vincenzo Bellini, Italiaans componist
 Mario Bellini, Italiaans architect en industrieel ontwerper
 Giancarlo Bellini, Italiaans wielrenner
 een houseproject van Ramon Zenker; zie Hardfloor
 de bijnaam van de Italiaanse motorcoureur Tarquinio Provini